Sens est une série d'ordinateurs portables produits par le géant sud-coréen Samsung.

La gamme 

Sens M : Il s'agit de portables ultra-plats à écran dix-sept pouces à cristaux liquides.

Sens Q : Les ultra-portables, très légers. Ils se caractérisent par des écrans de taille relativement réduite (douze pouces), une longue autonomie sur batterie (maximum six heures) et des performances de travail un peu réduites par rapport au reste de la gamme.

Sens X : Ultra-plats avec grand écran lumineux.

Sens P : Portable traditionnel de gamme moyenne. Relativement bon marché mais avec des performances de base.

Ordinateur portable